Zhou kan syfta på
 Zhou (namn), vanligt kinesiskt efternamn
 Zhoudynastin, en kinesisk dynasti (från 1046 f.Kr.)
 Zhou (predynastisk), en kinesisk stat (till 1046 f.Kr.)